Natans kann bedeuten:

 lateinisch schwimmend, insbesondere als Attribut zum Namen von biologischen Arten – z. B. Luronium natans (schwimmendes Froschkraut)
 die iranische Stadt Natanz (alternative Schreibweise)

Siehe auch: Nathans